CGR — código aeroportuário IATA do Aeroporto Internacional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul
 CGR — Campeonato Gaúcho de Rugby
 CGR — indicador de matrícula de automóvel da cidade polaca de Grudziądz
 CGR — sigla de uma antiga estação da Linha 10 da CPTM, localizada em Santo André, São Paulo
 cgr — abreviatura do depreciado "centígrado", actual grau Celsius (símbolo: °C)
 CGR - Sigla para Centro de Gerência de Redes . um outro nome para NOC 

ou ainda:
 Chip Ganassi Racing (CGR) — organização automobilística dos Estados Unidos da América
 Canadian Government Railways (CGR) — companhia ferroviária extinta pertencente ao governo do Canadá

Desambiguações de siglas